Lights Out kan syfta på:

 Lights Out (album av Sugarcult) –  ett musikalbum av Sugarcult som släpptes 2006
 Lights Out (film) – en amerikansk skräckfilm från 2016 i regi av David F. Sandberg
 Lights Out (musikalbum av UFO) – ett musikalbum av UFO från 1977
 Lights Out (radioprogram) – ett amerikanskt radioprogram